Суперинтенда́нт ( — иметь над чем-либо надзор) — главный заведующий духовной областью или округом, у протестантов () — чин, сан или должность: надзиратель, контролёр; подчинялся генерал-суперинтенданту (генеральному суперинтенданту); также название ряда должностей и рангов в государственных органах и частных предприятиях.

Государственные должности 
 Суперинтендант — в дореволюционной Франции государственный секретарь (статс-секретарь), глава государственного ведомства:
 Суперинтендант финансов — глава финансового ведомства; с 1661 — генеральный контролёр финансов;
 Суперинтендант королевских строений (; XVI—XVII века).
  — выборный глава провинциального совета в Новой Зеландии в 1853—1876 годах.
 Суперинтендант — ранг в полиции в англосаксонских странах
 Суперинтендант — ранг в пожарной службе в англосаксонских странах
 Суперинтендант — входит в тюремную службу в англосаксонских странах, Индии и Пакистане
 Суперинтендант — администратор учебного заведения в англосаксонских странах
 Суперинтендант — звание в ВВС США
 Суперинтендант — директор, координатор или планировщик в больницах или клиниках англосаксонских стран

Христианство 
 Суперинтендент — сан старшего лютеранского пастора, вроде протопопа и благочинного.
 Суперинтендант — в православных духовных академиях надзиратель за благочинием воспитанников
 Суперинтендант — в евангелических странах исполнитель регулярной визитации церквей.

Другие значения 
 Суперинтенданты Военной академии США — звание начальников американской военной академии Вест-Пойнт.
 Суперинтендант Баттл — герой романов писательницы Агаты Кристи.
 Суперинтендант полиции Жгигль — один из эпизодических персонажей романа Николая Носова «Незнайка на Луне».
 Суперинтендант Чалмерс (Инспектор Чалмерс) — второстепенный персонаж мультсериала «Симпсоны»

См. также 
 Интендант | Декан | Папский шталмейстер | Пробст | Проведитор

Примечания